То́ксовская у́лица:

 Токсовская улица — улица в садоводстве «Осельковское» близ посёлка при станции Осельки Лесколовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области;
 Токсовская улица — улица в Санкт-Петербурге.